Бергрен, Ричард
 Бергрен, Томми (швед. Tommy William Berggren; род. 1937) — шведский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр и сценарист.
 Бергрен, Юнас (швед. Jonas Petter Berggren), род. 1967) — шведский музыкант.